Il doppio del torneo di tennis Eisenach Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Donald Johnson e Francisco Montana che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Jens Knippschild 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Donald Johnson /  Francisco Montana (Campioni)
 Pablo Albano /  Fabio Silberberg (primo turno)

 Federico Rovai /  Glenn Wilson (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez /  Marcelo Charpentier (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 1996